Плáтье — предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног. Платья — это верхняя одежда, состоящая из лифа и юбки, которая может быть изготовлена ​​из одной или нескольких частей. Платья, как правило, подходят как в качестве повседневной, так и официальной одежды для женщин и девочек. Исторически, платья могли также включать в себя другие предметы одежды, такие как корсеты, киртлы, партлеты, нижние юбки, халаты и стомаки.

История 
С древнейших времён человек стремился из чувства стыда и практических соображений прикрыть наготу. Изготовление платья было, преимущественно, прерогативой женщин, которые своим трудом активно участвовали в развитии формы наряда.

Платье развилось из древних плащей и накидок как результат эволюции кроя, усовершенствования материалов и увеличения разнообразия одежды.

Существенное влияние на моду и покрой платьев, как и на их восприятие человеком, на подсознательном уровне оказывает сексуальность. При моделировании костюма учитываются особенности фигуры, прослеживается чередование закрытых и открытых частей тела. В значительной степени особенности культуры и обычаев определяют меру стыда. По преданию, древнеиндийский закон сулил смерть тому, кто осмеливался надеть платье другого пола.

Старейшее из известных сегодня платьев () возрастом 5000 лет найдено в египетском Тархане в 1913 году.

Древний мир 

Для Древнего мира характерны однообразие и постоянство одежды. В египетских памятниках фигура человека геометрически стилизована вместе с одеждой. Женское платье калазирис представляет собой облегающий «футляр», отчего существует предположение, что они были вязанными. Узкая юбка своей длиной доходила до середины икры и не позволяла шагать широко. Две широкие бретельки завязывались на плечах, оставляя грудь обнажённой. Ткани выбирались яркие и рельефные в контраст ровному тону кожу. Излюбленным был белый цвет.

Критское платье представляло собой длинную пёструю юбку с воланами и небольшим фартуком, жилет с открытой грудью.

Средневековье 

В Средние века одежда стоила целое состояние, украшалась драгоценными камнями и передавалась по наследству.

С XIII века в Италии, стоявшей на перекрёстных торговых путях, появляются роскошные шёлковые ткани, в Милане изготавливают бархат.

К середине XV века женское платье обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф.

XVI век 

В эпоху Возрождения фигура подправлялась корсетом, поднимавшим шнуровкой грудь. В то же время строгая испанская мода запрещала декольте. Превалирующим стал чёрный цвет, появился кринолин. В Англии моду определяла королева Елизавета I. Чёрная вышивка пользовалась большой популярностью в украшении платьев.

Русское женское платье в XVI—XVII веках определяло положение женщины в обществе или семье.

XVII век 
Законодателем моды в этот период была Голландия — центр текстильного производства. В Испании и Португалии носили стомаки, тогда как во Франции и Англии платья более подстраивались под форму тела. Верхняя юбка укорачивалась, чтобы продемонстрировать нижнюю контрастной текстуры; вырез стал глубже. Благодаря кругосветным плаваниям в моду входят изображения на тканях экзотических животных и растений. Популярность получила . Корсеты укрепили своё значение к 1680-м годам.

XVIII век 

В эпоху барокко вновь стали носить широкие вырезы, которые к периоду рококо увеличились ещё больше. Существовали три вида платьев: платье по-французски, платье по-английски и платье по-польски.

XIX век 

В начале века после Великой французской революции с приходом ампира стали популярными среди модниц прозрачные ткани. По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели т. н. ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом.

С развитием индустриализации одежда была причислена к категории товаров и получила более широкое распространение в связи с удешевлением производства. Французская революция отменила цеховые законы, что послужило к созданию крупного серийного производства.

С 1830-х годов силуэт и пропорции женского платья радикально меняются. Главной линий становится горизонтальная: туго стянутая корсетом талия (рюмочкой) контрастирует с широкими рукавами-жиго и укороченной пышной юбкой. Простолюдинки в той же манере шьют себе платья из более дешёвых тканей, дополненные чепцом, фартуком и косынкой.

В 1850-х годах вновь воцаряется женская каркасная юбка. Кринолин стал символом викторианской эпохи, создавал дистанцию, демонстрировал пуританскую целомудренность, ложную стыдливость. По форме кринолин имел вытянутый сзади скат с отвесным передом. Лиф облегал фигуру, рукава оставались узкими или расширялись книзу (паголь), присутствовало много всевозможных украшений оборками, кружевами, бейками, вышивкой, фактурами. Силуэт представлял собой треугольник с очень широким основанием.

На смену кринолину в 1870—1880-е годы пришёл турнюр, придававший фигуре профильный силуэт. Также эффект турнюра создавался обильной драпировкой юбки, на которую уходила вся масса декоративных элементов платья. Узкий корсет создавал S-образную форму, утрируя женскую фигуру и вызывая массу насмешек и карикатур. Лиф, как правило, закрытый; декольте вечернего платья получает новую форму удлинённого каре, отделанного рюшами.

XX век 

В начале века платье делится на юбку и блузку, присоединив мужской пиджак (английский костюм). Средние слои общества сразу восприняли это модное веяние, предпочитая практичность условностям. Одежда модерна струящаяся, S-образная, с высоким закрытым воротом и стоячим воротником, удлиняющим шею. Блузки и платья закрывались спереди наглухо и в начале XX века имели напуск впереди — «голубиную грудку» над узкой талией, скошенной наперёд. Юбка облегала бёдра и расширялась книзу, иногда заканчиваясь шлейфом или треном даже у дневных платьев. Бальные платья традиционно сохраняют открытое декольте, часто на тонких бретельках. Популярны вышивка шёлком, бисером. К концу десятилетия самые модные юбки укоротились до лодыжек. Силуэт в целом стал уже и прямее, начав тенденцию, которая продлилась непосредственно до первой мировой войны.

Массовая занятость женщин и эмансипация XX века повлияли на женское платье. Женщины отбросили романтические, но неудобные в повседневности атрибуты (в частности корсет) и переняли детали мужской одежды. Обнажение ног в начале XX века стало кардинальным изменением, приведшим со временем к возрастающей обнажённости.

XXI век 
Созданная массовым производством одежда доступна всем. Индивидуальность проявляется в выборе комбинаций компонентов одежды. Подчёркнутая индивидуальность проявляется в предметах ручной работы и особых материалах.

Разновидности 
Существует огромное разнообразие платьев: сшитых или связанных вручную, выпущенных на фабричном производстве.
Различаются:

Примечания

Литература